Йода:
 Йода — персонаж «Звёздных войн».
 Йода, Абдул (род. 2000) — буркинийский футболист.
 Йода, Карим (род. 1988) — французский футболист.